CKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clear Lake, Lampson Field, California (Stati Uniti)